Бургу́ндские ворота () — топоним во Франции:
  — городские ворота в Бордо. 
 Бургундские ворота — городские ворота в Море-сюр-Луане. 
 Бургундские ворота — горный проход между горными массивами Юра и Вогезы.